Bryndum (plaats), plaats in Denemarken
 Bryndum (parochie), parochie in Denemarken